

Toponymes 

 Gaillard, commune française de Haute-Savoie ;
 Château de Gaillard ;
 
  ;
 coupe Gaillard, partie du canal de Panama.

Patronyme 

 Agathe Gaillard (19?-), galériste de photographies français ;
 Alain Gaillard (1949-), joueur et entraîneur français de rugby à XV ;
 Alexandre Gaillard (1974-), dessinateur de bande dessinée français ;
 Anne Gaillard (1939-), journaliste française ;
  ;
 Bénédicte Gaillard (19?-), grammairienne et lexicographe française ;
 Charles Marie Raoul Gaillard de Saint-Germain (1839-1914), général français ;
 Christian Gaillard (1951-2018), peintre français ;
 Claude Gaillard (1861-1945), docteur ès-sciences, directeur du Muséum de Lyon, paléontologue, égyptologue français ;
 Claude Gaillard (1944-), homme politique français ;
 Claude-Ferdinand Gaillard (1834-1887), peintre et graveur français, prix de Rome ;
 Cyril Gaillard (1986-), fondeur français ;
 David Gaillard (1973-), altiste français ;
 Émile Henri Gailliard (1882-1961), général français ;
  ;
 Emmanuel-Pierre Gaillard (1779-1836), archéologue français ;
 Eugène Gaillard (1862-1933), architecte et ébéniste français ;
 Félix Gaillard (1832-1910), archéologue et photographe ;
 Félix Gaillard (1919-1970), homme politique français ;
 Gouvernement Félix Gaillard (novembre 57-avril 58), sous la Quatrième République ;
 Ferdinand Gaillard (1876-1936), chanteur français d'opéra ;
 Françoise Gaillard (1936-), critique littéraire et traductrice ;
 Gabriel-Henri Gaillard (1726-1806), avocat, grammairien, critique littéraire et historien français ;
 Geneviève Gaillard (1947-), femme politique française, députée PS des Deux-Sèvres ;
 Gilbert Gaillard (1843-1898), homme politique français, député puis sénateur du Puy-de-Dôme, maire de Clermont-Ferrand ;
 Héloïse Gaillard (19??-), flûtiste à bec et hautboïste franco-suisse ;
 Hubert Gaillard (1912-2003), peintre français ;
  ;
 Jean-Marc Gaillard (1980-), skieur de fond français ;
 Jean-Michel Gaillard (1946-2005), haut fonctionnaire français ;
  ;
 Jeanne Gaillard (1909-1983), résistante et historienne française ;
  ;
 Lucien Gaillard (1861-1942), bijoutier joaillier et orfèvre français ;
 Manoëlle Gaillard (1959-), actrice française ;
 Marie-Rose Gaillard (1944-2022), coureuse cycliste belge ;
 Marlon Gaillard (1996-), coureur cycliste français ;
 Marius-François Gaillard (1900-1973), pianiste, compositeur et chef d'orchestre français ;
 Maxime Gaillard (1861-1895), glacier et restaurateur français ;
 Michel Gaillard (1944-), journaliste français et directeur de publication du Canard enchaîné ;
  ;
 Ophélie Gaillard (1974-), violoncelliste française ;
 Patrick Gaillard (1952-), pilote automobile français ;
 Paul-André Gaillard (1922-1992), chef d’orchestre suisse ;
 Pauline Gaillard (19?-), monteuse française ;
 Pauline Gabrielle Gaillard (1895-1945), résistante française ;
 Perceval Gaillard (1983-), personnalité politique française ;
 Pierre Gaillard (1788-1847), homme politique français ;
 Rémi Gaillard (1975-), humoriste français ;
 Robert Gaillard (1868-1941), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Robert Gaillard (1909-1975), écrivain français, prix Renaudot 1942 ;
  ;
 Virgile Gaillard (1877-1943), footballeur français ;
 Yann Gaillard (1936-2022), homme politique français.

Héraldique

Pseudonyme 

 Jean-Pierre Gaillard, né Bernard Tixier (1939-), journaliste français spécialisé en économie boursière.

Autres 
 Gaillard, la partie surélevée d'un navire
 (10424) Gaillard, un astéroïde
 Turgis et Gaillard Industrie, un  groupe industriel français fondé en 2015.

Notes et références

Voir aussi 

 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français